Вита́лий Петро́в: Петров, Виталий Александрович (род. 1984) — российский автогонщик.
 Петров, Виталий Афанасьевич (род. 1938) — советский и украинский тренер по лёгкой атлетике.